Дува́н — этноним, топоним и караимская фамилия (от ).

Топоним 
 Дуван — село в Дуванском районе Башкортостана.
 Дуван — река в Тюменской области.

Носители фамилии 
 Дуван, Исаак Эзрович (1873—1939) — актёр и режиссёр, крупный театральный деятель.
 Дуван, Семён Эзрович (1870—1957) — городской голова Евпатории (c 1906 года почти до самой революции), филантроп.
 Дуван, Тамара Исааковна (1896—?) — российская и немецкая актриса.
 Дуван, Яков Вениаминович (1842—1901) — караимский учёный и педагог, автор первого караимского катехизиса с русским переводом.

Другое 
 Дуван — племя в составе башкир.
 Дуван — У казаков и вольницы: сходка для дележа добычи; самая добыча; доля добычи на дележе; вся выручка или доля артельных заработков (Даль).